Le terme grand-duc accepte deux significations :
 Le titre de noblesse, grand-duc ;
 Des rapaces nocturnes, le hibou grand-duc d'Europe et le grand-duc d'Amérique.

De plus, on retrouve ce terme dans les articles suivants :
 Bande dessinée :
 Le Grand Duc, album de bande dessinée de Lucky Luke ;
 Le Grand Duc, série de bande dessinée de Hugault (dessin) et Yann (scénario) entremêlant l'histoire d'aviateurs russes et allemands ennemis à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 Le Grand Duc, série télévisée québécoise pour enfants ;